

Anno 
 186 o 186 a.C.

Codici 
 186  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Kitab nell'Uzbekistan

Matematica 
 186 – numero

Telefonia 
 186 – Numero telefonico per la dettatura telegrammi alle Poste italiane